Čchiao-si, doslova „Západně od mostu“, je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Čchiao-si (Čang-ťia-kchou, Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Čang-ťia-kchou v provincii Che-pej;
 Čchiao-si (Š’-ťia-čuang, Che-pej) – městský obvod v městské prefektuře Š’-ťia-čuang v provincii Che-pej.